

Geografia 
 Epe – paese della Renania Settentrionale-Vestfalia (Germania)
 Epe – quartiere della città di Bramsche (Germania)
 Epe – città dello stato di Lagos (Nigeria)
 Epe – comune della Gheldria (Paesi Bassi)

.

Sigle 
 Evangelische Pfadfinderschaft Europas – associazione scout tedesca protestante

Codici 
 EPE – codice vettore ICAO di Aeroempresarial